Municipio de East Finley puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de East Finley (condado de Christian, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Christian.
 Municipio de East Finley (condado de Washington, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Washington.